Я, de cyrillische letter Ya
 Ya (Arabische letter), ياء, de 28e letter van het Arabisch alfabet